Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Regierungsrates des Kantons Aargau. Bis 1852 wurde die Aargauer Kantonsregierung als Kleiner Rat bezeichnet.

Parteiabkürzungen 
 BGB: Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
 DP: Demokratische Partei
 GPS: Grüne Partei der Schweiz
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei
 KVP: Schweizerische Konservative Volkspartei
 SP: Sozialdemokratische Partei
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Regierungsräte

Quelle 
 Mitglieder des Aargauer Regierungsrats seit 1803 (XLS-Datei, 33 kB)

!
Liste, Aargau Regierungsrat
Aargau